Arcádia, região na Grécia

Lugares na Roma Antiga
Arcádia (província romana)

Lugares nos Estados Unidos
Arcadia (Califórnia)
Arcadia (Flórida)
Arcadia (Indiana)
Arcadia (Iowa)
Arcadia (Kansas)
Arcadia (Luisiana)
Arcadia (Missouri)
Arcadia (Nebraska)
Arcadia (Ohio)
Arcadia (Oklahoma)
Arcadia (Wisconsin)
Arcadia Lakes
Southeast Arcadia

Outros usos
 Arcádia (poesia)
 Arcádia (revista), publicação literária brasileira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos